{{DISPLAYTITLE:Vitamin B4}}
Vitamin B4 je bivša oznaka za nekoliko različitih hemijskih jedinjenja, ni jedno od koji se više ne smatra pravim vitaminom:

 Adenin
 Karnitin
 Holin